Caryanda peut faire référence à :
 Caryanda (orthoptère), un genre d'insectes ;
 Caryanda ou Caryande, un site antique en Turquie ;
 Scylax de Caryanda, un navigateur grec du , originaire de Carie.
.